Spanyolország
Ourense, tartomány Galiciában (galiciai nyelvű név, spanyolul Orense)
Ourense, járás az azonos nevű tartományban (galiciai nyelvű név, spanyolul Orense)
Ourense, település, az azonos nevű tartomány és járás székhelye (galiciai nyelvű név, spanyolul Orense)